Lela Star (San Antonio, Texas, 13 de juny de 1986) és una actriu pornogràfica d'ascendència cubana. Ha intervingut en aproximadament 125 pel·lícules. Va ser descoberta per l'agent Jim South i ha participat en nombroses pel·lícules com Babyface, Sprung a Leak 2 i Flesh Hunter 9.

Actualment té contracte amb ClubJenna amb la qual ha rodat la seva anunciada primera escena de sexe anal a «Pin Up Perversions with Lela Star» (no obstant això havia rodat aquest tipus d'escenes amb Ed Powers abans en el film Dirty Debutants). Va realitzar una escena de llit amb el raper Kardinal Offishall al vídeo musical «Set It Off».

Circumstancialment, Lela sol dur un pírcing a la llengua, un a cada mugró, un o dos més al melic i un darrer en els genitals.

El 2010, va ser escollida Penthouse Pet del mes de juliol.

L'agost de l'any 2011, Ximple Star va anunciar via Twitter que havia decidit casar-se i retirar-se de la indústria per a adults, després va tornar el 2014.

Premis 
 2007 AVN Award - Nominada per la millor escena de sexe en parella (vídeo) – Erotica XXX 12 (amb Ricky Aguilar).
 2007 F.A.M.I. Awards - Nominada pel cos més atractiu
 2008 Twistys - Model del mes de juliol.
 2008 AVN - Nominada a la Millor model debutant.
 2009 AVN Awards - Nominada a millor escena de grup – King Cobra.

Filmografia

Referències

Enllaços externs 
 

Lela Star
Actors texans
Persones de San Antonio
Actors de Florida
Persones d'ascendència cubana